Aalborg BK w sezonie 2015/2016 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii.

Aalborg BK zakończył ten sezon jako trzeci zespół w Superligaen. W Pucharze Danii odpadł po półfinale.

Klub nie rozegrał żadnego meczu w rozgrywkach europejskich.

Liga krajowa

Puchar Danii

Bibliografia 
https://superstats.dk/hold/sason?id=12&vis=program&aar=2015%2F2016

Aalborg BK w poszczególnych sezonach